Tra le competizioni dello sci alpino ai XX Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante maschile si disputò giovedì 21 febbraio sulla pista CB's Run di Deer Valley; l'austriaco Stephan Eberharter vinse la medaglia d'oro, lo statunitense Bode Miller quella d'argento e il norvegese Lasse Kjus quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era l'austriaco Hermann Maier, che aveva vinto la gara dei XVIII Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Shigakōgen precedendo Eberharter (medaglia d'argento) e lo svizzero Michael von Grünigen (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era Von Grünigen, vincitore a Sankt Anton am Arlberg 2001 davanti al norvegese Kjetil André Aamodt e al francese Frédéric Covili.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC-7)
Pista: CB's Run
Partenza: 2 510 m s.l.m.
Arrivo: 2 120 m s.l.m.
Dislivello: 390 m
Porte: 50
Tracciatore: Severino Bottero (Francia)

2ª manche:
Ore: 13.00 (UTC-7)
Pista: CB's Run
Partenza: 2 510 m s.l.m.
Arrivo: 2 120 m s.l.m.
Dislivello: 390 m
Porte: 49
Tracciatore: Christian Leitner (Finlandia)

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 2002

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante maschile